Длинношейные черепахи () — подсемейство пресноводных черепах. Изначальный ареал видов этого подсемейства — Северная и Южная Америка. Однако некоторые виды длинношейных черепах стали популярными домашними животными, и в результате международной торговли, один из видов (красноухая черепаха) теперь обитает и в водоемах многих стран Старого Света.

Классификация 
Семейство включает 6 родов:

Примечания

См. также 
 Список видов черепах — русские названия видов

Американские пресноводные черепахи